Дми́трий Молча́нов:
 Молчанов, Дмитрий Сергеевич (род. 2000) — российский футболист.
 Молчанов, Дмитрий Яковлевич (1929—2009) — Герой Социалистического Труда.